Towa Ilan
 Towa Sanhedraj